Die 1. Amateurliga Nordbaden 1962/63 war die 13. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde Neuling FV Weinheim. Die SG Kirchheim/Heidelberg (nach verlorenem Entscheidungsspiel gegen die punktgleiche SpVgg Sandhofen) und die FVgg Weingarten mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren Germania Forst und der SV Schwetzingen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1962/63 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1962/63 auf ASC-Neuenheim.de

1962
Fußballsaison 1962/63